Cowa bezeichnet:

 Cowa, einen osttimoresischen Suco im Nordwesten des Landes
 Cowa!, einen Manga von Akira Toriyama

Siehe auch:
 Cova
 Kowa